Серге́й Арсе́ньевич Виногра́дов () — русский художник, график и живописец, действительный член Академии художеств.

Биография 

Родился 1 (13) июля (по другим данным, 1 (13) июня) 1869 года в селе Большие Соли Костромской губернии (ныне посёлок городского типа Некрасовское Ярославской области) в семье священника.

В возрасте одиннадцати лет был привезён в Москву к своему земляку, художнику Павлу Сорокину, потом жил у его старшего брата Евграфа Сорокина. В 1880—1889 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (классы Е. С. Сорокина, В. Е. Маковского, В. Д. Поленова, И. М. Прянишникова). В 1888 году, окончив училище с большой золотой медалью, получил звание классного художника. В 1889 году поступил в Академию художеств к Б. П. Виллевальде и К. Б. Венигу, но по состоянию здоровья оставил учёбу и стал членом «Товарищества передвижных художественных выставок».

В конце 1880-х — начале 1890-х годов служил преподавателем в Училище изящных искусств художника-архитектора А. О. Гунста. В 1890—1898 годах преподавал в харьковском ремесленном училище, в 1898—1913 годах — в Строгановском училище.

Был одним из инициаторов основания и проведения выставки работ общества «36 художников» в 1901 году, участвовал в основании «Союза русских художников» в декабре 1903 года, из которого в том же году вышел.

На рубеже веков совершал поездки в Париж, где видел работы Ж. Ф. Рафаэлли, Ж. Л. Форена, лично наблюдал за работой П. О. Ренуара (женские образы которого на некоторое время повлияли на манеру творчества Виноградова), любил посещать галерею Дюран-Рюэля.

В 1912 году стал академиком Академии художеств, с 1916 года — её действительным членом. Во время Первой мировой войны рисовал плакаты в поддержку русской армии.

В декабре 1923 года, во время подготовки выставки русского искусства в Нью-Йорке 1924 года, оказался проездом в Риге, где жило много знакомых художников (Н. П. Богданов-Бельский, К. С. Высотский, Л. Либертс), тепло его принявших, и решил остаться в Латвии.

С конца лета 1924 года жил в Риге (с 1925 года — со своей бывшей ученицей в Строгановском училище И. К. Войцеховской), с 1927 года — в имении Лобарж, близ Резекне; преподавал. 

Умер в Риге 5 февраля 1938 года. Похоронен на Покровском кладбище.

Творчество 
Творчество Виноградова характерно для основного ядра «Союза русских художников». Большое влияние на него оказало детство, проведённое в семье потомственного служителя церкви, а также монументальная живопись, над которой много работал его первый учитель Е. С. Сорокин.

Писал жанровые картины, портреты, интерьеры, пейзажи. В конце 1890-х годов в картинах на крестьянскую тему много солнца. Позже проявляется попытка ухода от стиля передвижников, работы 1910-х годов содержат элементы импрессионизма, пейзажи пишутся в декоративно-пленэрной манере. В 1914—1917 годах работал в открытке военной тематики.

Наиболее интересные работы выполнены в период активной деятельности в «Союзе русских художников».

Работы 
 1890 — «Обед работников», Третьяковская галерея
 1893 — «Бабы», Третьяковская галерея
 1907 — «В усадьбе осенью», Третьяковская галерея
 «Дети», Одесский художественный музей
 «Девушка», Одесский художественный музей.
По «Воспоминаниям» Т. Фохт-Ларионовой, написанным в 1970-х годах, «двенадцать картин его находятся в Третьяковской галерее и много его полотен по разным городам России и за рубежом…»

Галерея

Выставки 
 1904 год — Дюссельдорф
 1906 год — Париж
 1907 год — Берлин
 1909 год — Мюнхен
 1913 год — Мюнхен
 1914 год — Прага
 1924 год — Нью-Йорк
 1925 год — Рига
1927 год — Копенгаген
1928 год — Прага
 1935 год — Рига
1935 год — Лондон
 1936 год — Рига
1936 год — Белград
 1937 год — Рига

Литература 
 Станкевич Н. С. А. Виноградов. — Л., 1971.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Русские Латвии»
 Биография и 49 картин Сергея Арсеньевича Виноградова

Художники России XIX века
Художники России XX века
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Передвижники
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Союз русских художников
Филокартия
Русские эмигранты первой волны в Латвии
Похороненные на Покровском кладбище (Рига)
Художники в общественном достоянии